Bozieni peut désigner :

 Bozieni, une commune roumaine du județ de Neamț
 Bozieni, une commune moldave du raion de Hîncești